Ясевич — фамилия:

 Ясевич, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 10046; 26 ноября 1857.
 Ясевич, Игнатий Андреевич — Георгиевский кавалер; поручик; 24 октября 1904.
 Ясевич, Казимир Антонович (1813—1888) — художник, академик исторической и портретной живописи Императорской Академии художеств.

См. также 
 Ясевичи
 Ясевич-Бородаевская, Варвара Ивановна